Барлогу има више значења:

 Барлогу (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Барлогу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији